filmy
 The Promise – amerykański film z 1979 roku, melodramat w reżyserii Gilberta Catesa

 albumy muzyczne
 The Promise – album zespołu Forgotten Tales z 2001 roku
 The Promise – album Marko Markovića i Boban Markovića wydany w 2006 roku
 The Promise – album Johna McLaughlina z 1995 roku
 The Promise – album Bruce'a Springsteena z 2010 roku

 utwory muzyczne
 The Promise – singel zespołu Arcadia z 1986 roku
 The Promise – singel zespołu Girls Aloud z 2008 roku
 The Promise – singel zespołu In This Moment z 2010 roku

 utwory literackie
 The Promise – powieść Danielle Steel z 1978 roku

 inne
 
 Promise